Alan I van Bretagne (+907), hertog en koning van Bretagne (876-907)
 Alain I van Rohan (1084-1147), burggraaf van Rohan
 Alan I van Avaugour (+1212), graaf van Avaugour, Goëlo (1183)-1212) en Penthièvre (1206-1212)